Ајсанти има више значења:
 Округ Ајсанти (Минесота)
 Ајсанти (Минесота)